Biathlonowy bieg pościgowy kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbył się 16 lutego w Whistler Olympic Park. Była to druga kobieca konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk.

Medalistki poprzednich igrzysk – Turyn 2006

Medalistki Igrzysk Olimpijskich 2010 – Vancouver

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 

  vancouver2010.com

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010